Il singolare del China Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Martin Damm.

Greg Rusedski ha battuto in finale 7–6 (7–5), 6–4 Damm.

Teste di serie

  Michael Chang (secondo turno)
  Todd Woodbridge (primo turno)
  Hendrik Dreekmann (quarti di finale)
  Byron Black (semifinali)

 Sjeng Schalken (quarti di finale)
 Patrick Rafter (primo turno)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

China Open 1996
ATP Tour 1996